Giovanni Miegge (1900-1961) – teologo e pastore protestante italiano
 Mario Miegge (1932-2014) – filosofo italiano, figlio del teologo Giovanni